Мэгон () — английская фамилия. Известные носители:

 Мэгон, Джон (ок. 1749-1834)  ― британский кларнетист и скрипач, брат Уильяма Мэгона.
 Мэгон, Уильям (ок. 1751-1816) ― британский кларнетист, гобоист, скрипач и альтист.